Clark County je název dvanácti okresů ve Spojených státech amerických:
 Clark County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Clark County (Idaho) – okres státu Idaho
 Clark County (Illinois) – okres státu Illinois
 Clark County (Indiana) – okres státu Indiana
 Clark County (Kansas) – okres státu Kansas
 Clark County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Clark County (Missouri) – okres státu Missouri
 Clark County (Nevada) – okres státu Nevada
 Clark County (Ohio) – okres státu Ohio
 Clark County (Jižní Karolína) – okres státu Jižní Karolína
 Clark County (Washington) – okres státu Washington
 Clark County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin

Související články 
 Clarke County